Nordavia bezeichnet mehrere Fluggesellschaften:

 Nordavia (Deutschland) 
 Nordavia, russische Fluggesellschaft, siehe SmartAvia